Christie Vilsack (1950), Amerikaans docente, journaliste en voormalig first lady van Iowa
 Tom Vilsack (1950), minister van Landbouw van de Verenigde Staten

Achternaam